Хароп () је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Ово име означава оног ко је „светлих очију“ или „радосног изгледа“.

Митологија 
 Хароп () је, према Хигину, био Нирејев отац. Родила му га је нимфа Аглаја. Био је краљ острва Симе.

 Хароп () је, према Диодору, био Трачанин који је обавестио Диониса о завери коју је, против бога, ковао његов краљ Ликург. Бог је због тога сурово казнио Ликурга; ископао му је очи и разапео га на крст. Дионис је захваљујући Харопу, поразио Трачане. Из захвалности, дао му је власт над том земљом и упутио га у тајне ритуале у вези са иницијацијом. Њега је наследио његов син Еагар, а Хароп је и Орфејев деда.
 Хигин га је убрајао у Актеонове псе.
 У Хомеровој „Илијади“ и Овидијевим „Метаморфозама“, ратник из Ликије, Хипасов син, кога је у тројанском рату убио Одисеј.
 Ово је и Хераклов надимак, под којим је имао статуу близу планине Лафистион, на месту за које се веровало да је довео Кербера из Подземља. О томе је писао Паусанија.

Извори 

Грчка митологија
Краљеви у грчкој митологији